Schenkingsrecht kan verwijzen naar:
 Schenkingsrecht (België) belasting die in België geheven wordt over schenkingen;
 Schenkbelasting (Nederland) belasting die in Nederland geheven wordt over schenkingen en tot 1 januari 2010 "schenkingsrecht" heette.